«Silver Side Up» — третій студійний альбом канадського гурту «Nickelback». Випущений 11 вересня 2001 року.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту  

Музичні альбоми 2001
Альбоми Nickelback
Англомовні музичні альбоми